Суперкубок Бельгії з футболу 1991 — 12-й розіграш турніру. Гра відбулася 7 серпня 1991 року між чемпіоном Бельгії клубом «Андерлехт» та володарем кубка Бельгії клубом «Брюгге».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

1991
Бельгія
1991 у бельгійському спорті